Эдуард Александрович Кириченко (31 декабря 1925 — 10 октября 2007) — советский учёный, в 1960—1985 годах директор Новомосковского филиала МХТИ (ныне Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева), доктор химических наук, профессор, почётный гражданин Новомосковска.

Биография 
Родился 31 декабря 1925 года в станице Александровке Краснодарского края. В 1943 году призван в ряды РККА. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Воевал в составе 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии. В конце войны командир отделения 85-го отдельного батальона охраны полевого управления 2-го Украинского фронта старший сержант Э. А. Кириченко отмечен медалью «За боевые заслуги». Также принимал участие в советско-японской войне.

В 1948 году демобилизовался и поступил в Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, который окончил с отличием в 1953 году по специальности инженер-технолог. После окончания института остался в аспирантуре при кафедре аналитической химии. В 1957 году получил учёную степень кандидата химических наук, с декабря 1958 — доцент кафедры «Неорганическая химия и общая химическая технология».

После окончания аспирантуры направлен в Казахский технологический институт на должность старшего преподавателя аналитической химии. Работал заведующим кафедрой общей и неорганической химии, а затем заместителем директора института по учебной и научной работе.

В 1959 году переведён на работу в Новомосковский филиал МХТИ им. Д. И. Менделеева. С октября 1959 года — заведующий кафедрой общей и неорганической химии, с ноября 1959 года — исполнял обязанности декана химико-технологического факультета. С декабря 1960 по 1985 год — директор филиала МХТИ.

С января 1972 году — профессор кафедры «Общая и неорганическая химия». Доктор химических наук (октябрь 1975). 1 сентября 1995 года назначен профессором-советником директора. Заведующий кафедрой общей и неорганической химии по август 1996 года.

Автор более 350 научных работ, 25 авторских свидетельств. Под его руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций.

Умер 10 октября 2007 года.

Награды и звания 
Советские государственные награды:
 орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985)
 орден «Знак Почёта»
 медали, в том числе
 медаль «За боевые заслуги» (30 мая 1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За победу над Японией»
 медаль «За взятие Будапешта»
 медаль «За взятие Вены»

Звания:
 Почётный химик СССР (21 мая 1979)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (2 июля 1981)
 Почётный химик Российской Федерации (27 мая 1994)
 Почётный Менделеевец РХТУ им. Д. И. Менделеева (27 декабря 1995), Почётный Менделеевец НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева (1995)
 Почётный гражданин Новомосковска (27 декабря 1995)
 Знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2000)

Память 
В 2009 году на доме № 19/35 по улице Бережного установлена мемориальная доска: «В этом доме жил основатель и первый директор Новомосковского института Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, профессор, заслуженный деятель науки и техники, Почетный химик СССР, доктор химических наук, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Новомосковска Кириченко Эдуард Александрович».

Литература 
 Почётные граждане Новомосковска : биобиблиогр. слов. / редкол. : А. Е. Пророков, Н. Н. Тарасова, Е. В. Богатырев, А. В. Польшина, Н. В. Павлова, С. Г. Змеева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Новомосковск : ООО «Реком», 2010. — 84 с.

Примечания 

Почётные граждане Новомосковска (Тульская область)
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Российского химико-технологического университета
Аспиранты Российского химико-технологического университета
Химики СССР
Преподаватели Новомосковского института Российского химико-технологического университета